Fort Nelson – centro abitato del Canada, in Columbia Britannica
 Fort Nelson – fiume del Canada
 Fort Nelson – forte militare inglese, in Hampshire